Арнольд Шенберг — австрійський композитор
 Мікаель Шенберг — данський футболіст
 Шенберг Сергій Павлович — вчений-гідравлік